Санта Тересита има више значења:

 Санта Тересита (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Тересита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Тересита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Тересита (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Тересита (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Тересита (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тересита (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тересита (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тересита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тересита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тересита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Тересита (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Тересита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Тересита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Тересита (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Тересита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Тересита (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Тересита (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Тересита (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Тересита (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Тересита (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Тересита (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Тересита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Тересита (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Тересита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Тересита (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Тересита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Тересита (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Тересита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Тересита (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Тересита, Сегунда Манзана дел Бареал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Тересита (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Тересита (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Тересита (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Тересита (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Тересита (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Тересита (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Тересита (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Тересита (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику